Neothyonidium är ett släkte av sjögurkor. Neothyonidium ingår i familjen svanssjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svanssjögurkor
Neothyonidium